Il singolare del RCA Championships 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Greg Rusedski era il detentore del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Scott Draper.

Andy Roddick ha battuto in finale 7–6 (7–2), 6–4 Paradorn Srichaphan.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Indianapolis Tennis Championships 2003
ATP Tour 2003